Gai Celi Caldus (cònsol 94 aC)
 Gai Celi Caldus (qüestor 50 aC)